Щетино — название населённых пунктов в России:

 Щетино — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Щетино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.